

Українська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Українська сільська рада — сільське поселення, Серишевський район, Амурська область

Українська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Криничанський район;
 Українська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Петропавлівський район;
 Українська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Вітовський район;
 Українська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Острозький район;
 Українська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Іванівський район;
 Українська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Талалаївський район;

Багатозначні топоніми